Игнасио Кануто (; родился 20 февраля 1986 года, Санта-Фе) — аргентинский футболист, защитник. Выступал за сборную Аргентины.

Клубная карьера 
Кануто — воспитанник клуба «Унион Санта-Фе» из своего родного города, в составе которого дебютировал в аргентинской Примере. В 2006 году он на правах аренды выступал за «Спортиво Бен Хур». В 2008 году Игнасио перешёл в «Архентинос Хуниорс». В матче против «Химансии Хухуй» он дебютировал за новую команду. 1 ноября в поединке против «Тигре» Кануто забил свой первый гол за «Архентинос Хуниорс». В следующем сезоне он помог команде выиграть чемпионат.

Летом 2010 года Кануто подписал контракт с израильским Маккаби из Хайфы. 22 августа в матче против «Маккаби» из Тель-Авива он дебютировал в чемпионате Израиля.

В конце года Игнасио расторг контракт с клубом и на правах свободного агента стал игроком парагвайского «Либертада». 29 января в матче против «Хенераль Кабальеро» он дебютировал в парагвайской Примере. В поединке против «Рубио Нью» Кануто забил свой первый гол за «Либертад». В начале 2012 года Игнасио перешёл в бразильский «Фигейренсе». 20 мая в матче против «Наутико Ресифи» он дебютировал в бразильской Серии A.

В начале 2013 года Кануто перешёл в эквадорский ЛДУ Кито. 10 февраля в матче против «Эль Насьоналя» он дебютировал в чемпионате Эквадора. В этом же поединке Игнасио забил свой первый гол за ЛДУ Кито. В начале 2014 года Кануто вернулся на родину, подписав контракт с «Тигре». 7 февраля в матче против «Велес Сарсфилд» он дебютировал за новый клуб. 19 февраля в поединке против «Расинга» Игнасио забил свой первый гол за «Тигре».

В начале 2015 года Кануто присоединился к мексиканскому «Леону». 1 февраля в матче против «Чьяпас» он дебютировал в мексиканской Примере, заменив во втором тайме Карлоса Пенью. В 2016 году Игнасио на правах свободного агента вернулся в Аргентину, подписав соглашение с «Атлетико Тукуман». 8 мая в матче против «Бельграно» он дебютировал за новую команду. 26 апреля 2017 года в матче Кубка Либертадорес против боливийского «Хорхе Вильстерманн» Кануто забил свой первый гол за «Атлетико Тукуман».

Летом 2017 года Игнасио перешёл в «Ланус». 26 сентября в матче против «Ньюэллс Олд Бойз» он дебютировал за новую команду. В начале 2018 года Кануто вернулся в «Тигре».

Международная карьера 
20 мая 2009 года в товарищеском матче против сборной Панамы Кануто дебютировал за сборную Аргентины. 11 февраля 2010 года в поединке против команды Ямайки он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Аргентины

Достижения 
  Чемпион Аргентины (1): Клаусура 2010
  Обладатель Кубка Суперлиги Аргентины (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Ficha en fichajes.com 
 Argentine Primera statistics 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Унион» Санта-Фе
Игроки ФК «Леон»
Игроки ФК «Атлетико Тукуман»
Игроки ФК «Фигейренсе»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Тигре»
Игроки ФК «Маккаби» Хайфа
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Либертад»
Игроки ФК ЛДУ Кито